Die 20. kanadische Unterhauswahl (, ) fand am 11. Juni 1945 statt. Gewählt wurden 245 Abgeordnete des kanadischen Unterhauses (engl. House of Commons, frz. Chambre des Communes). Die Liberale Partei von Premierminister William Lyon Mackenzie King siegte trotz erheblicher Sitzverluste zum dritten Mal in Folge.

Die Wahl 
Die Liberale Partei, die seit nunmehr zehn Jahren die Regierung bildete und Kanada durch den Zweiten Weltkrieg geführt hatte, betonte in ihrem Wahlkampf, das Land benötige weiterhin eine stabile Regierung. Außerdem seien die Liberalen die einzige Partei, die in allen Provinzen in ausreichender Zahl vertreten sei und somit den Bedürfnissen aller Regionen gerecht werden könne. Zwar verloren sie mehr als elf Prozent Wähleranteil und über einen Drittel ihrer Sitze, doch blieben sie aufgrund der Schwäche der Oppositionsparteien weiterhin stärkste Kraft und verfehlten die absolute Sitzmehrheit nur knapp.

Nach schweren Wahlniederlagen 1935 und 1940 bewegten sich die Konservativen mehr zur Mitte des politischen Spektrums hin. Zu diesem Zweck fusionierte die Konservative Partei mit den Provinz-Ablegern der zwischenzeitlich aufgelösten föderalen Progressiven Partei, woraus die neue Progressiv-konservative Partei entstand. Der von John Bracken, dem ehemaligen Premierminister von Manitoba, angeführten Partei gelang es jedoch nicht, außerhalb von Ontario nennenswerte Erfolge zu erzielen. Auch der Erfolg der Co-operative Commonwealth Federation und der Social Credit Party blieb weitgehend auf deren Hochburgen, die Provinzen Saskatchewan bzw. Alberta, beschränkt.

Die Wahlbeteiligung betrug 75,3 %.

Ergebnisse

Gesamtergebnis 

1 im Vergleich zu den Ergebnissen der Konservativen Partei und von National Government bei den Wahlen 1940
2 im Vergleich zu den Ergebnissen der Social Credit Party und von New Democracy bei den Wahlen 1940
3 im Vergleich zum Ergebnis der Kommunistischen Partei bei den Wahlen 1940
4 ein progressiv-konservativer Kandidat trat unter der Bezeichnung „National Government“ an, die 1940 von den Konservativen verwendet worden war

Ergebnis nach Provinzen und Territorien

Weblinks 
 Elections Canada (Wahlbehörde)

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Wahlen in Kanada

1945
Parlamentswahl 1945
Unterhauswahl 1945
William Lyon Mackenzie King